Виллем Корнелис Николас (Вим) Кифт (; род. 12 ноября 1962, Амстердам) — нидерландский футболист, нападающий.

Биография

Карьера игрока 
Вим Кифт начал свою профессиональную футбольную карьеру в «Аяксе» из Амстердама. В своём первом сезоне Кифт провёл всего лишь один матч, но втором сезоне чемпионата Нидерландов 1980/81 18-летний Кифт забил 17 мячей в 33 матчах, а «Аякс» финишировал на втором месте в чемпионате отстав от чемпиона АЗ на 12 очков. В сезоне 1981/82 помимо выигранного с «Аяксом» звания чемпионов Нидерландов, Кифт стал обладателем «Золотой бутсы» как лучший бомбардир в Европе забив 32 гола в 32 матчах. В своём последнем за «Аякс» сезоне 1982/83 Вим стал обладателем Кубка Нидерландов и трёхкратным чемпионом Нидерландов. Из 101 гола забитых в сезоне футболистами «Аякса» 19 мячей числились за Кифтом, которые он забил в 28 матчах.

Покинув «Аякс» Вим перебрался в Италию, в течение трёх сезонов Кифт выступал за «Пизу». За клуб из Пизы Вим забил 25 мячей в 91 матче. Свой последний сезон в чемпионате Италии 1986/87 Кифт провёл в качестве игрока туринского «Торино», забив в 19 матчах 8 мячей Вим покинул Италию и вернулся в Нидерланды, где он ранее успешно выступал.

Возвращение в Нидерланды стало для Вима триумфальным, став игроком ПСВ Кифт дважды выиграл чемпионат Нидерландов, а в 1988 году 25 мая в финальном матче на кубок Лиги чемпионов на стадионе «Некар» в немецком Штутгарте, ПСВ в серии пенальти одолел португальскую «Бенфику» 6:5, основное время закончилось вничью 0:0. Второй мяч в серии пенальти в ворота «Бенфики» забил Кифт, но настоящим героем матча стал вратарь ПСВ Ханс ван Брёкелен.

Решив во второй раз попробовать себя в другом чемпионате, Кифт в 1990 году перешёл во французский «Бордо». В «Бордо» Кифт забил 3 мяча в 26 матчах, а клуб завершил сезон на 10 месте в чемпионате Франции сезона 1990/91. Покинув Францию Вим вернулся в Нидерланды, где за три сезона за ПСВ провёл 88 матча и забил 34 мяча, а в сезоне 1991/92 стал чемпионом Нидерландов. В 1994 году Кифт в возрасте 31 года завершил свою карьеру.

Карьера в сборной 
В национальной сборной Нидерландов Вим дебютировал в матче против сборной Швеции 1 сентября 1981 года. Кифт участвовал на чемпионате Европы 1988 года, в котором сборная Нидерландов стала победителем турнира, в финале переиграв сборную СССР со счётом 2:0. На турнире Вим забил один мяч, но его гол во многом помог сборной выйти из группы, в матче против сборной Ирландии нидерландцам нужна было только победа, так на 82 минуте ударом под перекладину Кифт открыл счёт в матче, который завершился 1:0. В полуфинале и финале Кифт не участвовал, он был запасным игроком.

Спустя два года, на чемпионате мира 1990 года сборная Нидерландов дошла лишь до 1/8 финала, в котором со счётом 2:1 уступила Германии. Кифт на чемпионате мира отличился одним мячом, забив сборной Египта в матче группового турнира 12 июня 1990 года, матч завершился со счётом 1:1.

На чемпионате Европы 1992 года Кифт лишь одни раз сыграл за сборную, в полуфинальном матче 22 июня 1992 года против сборной Дании Кифт вышел на замену на 46 минуте, заменив Франка де Бура. Датчане победили в серии пенальти 4:5.

Свой последний матч за сборную Кифт провёл 22 сентября 1993 года в матче против Сан-Марино завершившийся с разгромным счётом 7:0 в пользу нидерландцев. Всего за сборную Вим Кифт провёл 43 матча и забил 11 мячей.

Личная жизнь 
Вим Кифт женат, у него трое детей, двое дочерей Маттиа (старшая) и Маири (младшая), и один сын Роббин. Роббин так же футболист, он выступал за «Гронинген».

Достижения 
Клубные
 Чемпион Нидерландов: 1980, 1982, 1983, 1988, 1989, 1992
 Обладатель Кубка Нидерландов: 1983, 1988, 1989, 1990
 Обладатель кубка Лиги Чемпионов: 1988Национальные
 Чемпион Европы 1988 года

'''Личные
 Лучший бомбардир чемпионата Нидерландов: 1982, 1988
 Обладатель «Золотой бутсы» 1982 года

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Пиза»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Бордо»
Чемпионы Европы по футболу
Обладатели «Золотой бутсы»